Název Mladoňovice má více obcí:
 Mladoňovice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Mladoňovice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč

Externí odkazy